Борис Бурмистров:
 Бурмистров, Борис Васильевич (род. 1946) — советский и российский поэт.
 Бурмистров, Борис Михайлович (род. 1927) — советский художник-постановщик.